Зачёт Кубка мира по биатлону 2013/2014 по эстафетам. 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых национальная сборная стала победителем зачёта.

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета 
В начале, в сезоне предполагалось провести 3 смешанные эстафеты: в Эстерсунде, на Олимпиаде в Сочи и в Контиолахти. Сначала IBU приняло решение исключить из зачёта Кубка мира этого сезона все олимпийские дисциплины, а потом было решено заменить смешанную эстафету в Контиолахти на второй спринт.

В итоге, после гонки в Эстерсунде, а она была самой первой гонкой в сезоне, определился победитель всего сезона смешанных эстафет. Обладателем малого "хрустального глобуса" стала Чехия, которая выиграла гонку.

Примечание 
DNS − команда была заявлена, но не стартовала
DNF − команда стартовала, но не финишировала
— − команда не участвовала в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по эстафетам (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по эстафетам (женщины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по смешанным эстафетам на сайте IBU 

Эстафеты